

Patronyme 

 Michel Drach, un réalisateur français (1930 - 1990).
 David-Paul Drach (ou Paul-Louis-Bernard Drach), un ancien rabbin (1791 – 1868).

Toponyme 

 Les grottes du Drach.

Autres 
 Drach (2014), roman polonais de Szczepan Twardoch
 drache, pluie battante

Patronyme juif